Furio Scarpelli (1919-2010), scénariste italien ;
 Manlio Scarpelli (1924-1984), réalisateur et scénariste italien ;
 Mathieu Scarpelli (1981-), joueur de football français ;
 Tancredi Scarpelli (1866-1937), illustrateur et dessinateur italien.